Ernst Münchmeyer ist der Name folgender Personen:

* Ernst Münchmeyer (Mediziner, 1778) (1778–1851), deutscher Mediziner
 Ernst Münchmeyer (Mediziner, 1846) (1846–1880), deutscher Mediziner